

Населені пункти 
 Висока Гора — село, Миколаївська область
 Висока Гора — село в Білорусі (Березинський район, Богушевицька сільська рада)
 Висока Гора — село в Білорусі (Березинський район, Погостівська сільська рада)

Інше 
 Висока Гора — ботанічна пам'ятка природи, Івано-Франківська область